Ле́бедь может означать:

 Лебедь — птица с длинной шеей и большими крыльями, представитель рода Cygnus семейства утиных; см. также категорию .
 Лебедь — созвездие Северного полушария.

В истории и культуре 
 Лебедь — частновладельческий дворянский герб.
 «Лебедь» — инструментальная пьеса из сюиты Камиля Сен-Санса «Карнавал животных» (1886).
 «Лебедь» — дирижабль, построенный во Франции по заказу России в 1909 году.
 «Лебедь» — подводная лодка российского и украинского флота типа «Барс».
 «Лебедь» — экспериментальный жилой комплекс в Москве.
 «Лебедь» — пароход РОПиТ, а затем парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи.
 «Лебедь» — серия самолётов, построенных в Российской империи на авиационном заводе «Акционерное общество воздухоплавания В. А. Лебедева».
 «Царевна-Лебедь» — картина Михаила Врубеля (1900).
 «Леда и лебедь» — иконографический сюжет, известный со времён античности.
 «Перевёрнутый лебедь» — почтовая марка, отпечатанная в 1855 году в Западной Австралии.

Фамилия 
 Лебедь, Александр Иванович (1950—2002) — российский политик, генерал-лейтенант.
 Лебедь, Алексей Иванович (1955—2019) — российский политик, полковник.
 
 Лебедь, Владимир Анатольевич (род. 1973) — советский, украинский и российский футболист.
 Лебедь, Григорий Ефимович (1911—1988) — Герой Советского Союза.
 Лебедь, Дмитрий Захарович (1893—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Лебедь, Михаил Петрович (1903—1943) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны.
 Лебедь, Николай Кириллович (1909—1998) — деятель ОУН, сторонник С. Бандеры.
 Лебедь, Пётр Дмитриевич (Павел; род. 1961) — епископ УПЦ (МП), митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии.
 Лебедь, Сергей Петрович (род. 1975) — украинский легкоатлет.
 Лебедь-Юрчик, Харитон Михайлович (1877—1945) — государственный казначей УНР и Украинской державы, финансист.

Топоним 
 Лебедь — река в Горном Алтае, приток Бии.
 Лебедь — река в Туруханском районе Красноярского края, приток Фатьянихи.
 Лебедь — озеро на Куршской косе рядом с посёлком Морское, Калининградская область.

Населённые пункты 
 Лебедь — деревня в Туруханском районе Красноярского края, Россия.
 Лебедь — посёлок в Мичуринском районе Тамбовской области, Россия.
 Лебедь — село в Емильчинском районе Житомирской области, Украина.

См. также 
 
  — название населённых пунктов.
 Лебедь-Сергеевка
  и 
  /